na Białorusi
 Kawali – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim, w sielsowiecie Oktiabrski
 Kawali – agromiasteczko w obwodzie mohylewskim, w rejonie bobrujskim, siedziba sielsowietu
 Kawali – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim, w sielsowiecie Oktiabrski